Сфирис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сфирис, Крис (род. 1956) — американский композитор-мультиинструменталист греческого происхождения.
 Сфирис, Пенелопа (род. 1945) — американский режиссёр, продюсер и сценарист.